Apertura (mollusken), de mondopening van de schelp van bepaalde gastropoden (slakken), nautilussen en ammonieten; 
 Apertura  mediana ventriculi quarti , een opening in de menselijke hersenen in de wand van de vierde ventrikel; 
 Apertura  lateralis ventriculi quarti, een opening in de menselijke hersenen aan het uiteinde van de recessus lateralis aan weerszijden van de vierde ventrikel; zie: 
 Democratische opening, Apertura democrática, een begrip in de Spaanse politiek: 
 Apertuur, lens of diafragma-opening; 
 Apertura (voetbal), term uit het (Zuid-Amerikaanse) voetbal